Forma (filosofia)

Forma (botânica)
Forma (construção)
Forma (figura)
Forma geométrica
Forma física
Forma musical
Ou ainda:
A Forma

Desambiguação